La Reine Margot = Królowa Margot –  przydomek francuskiej królowej Małgorzaty de Valois (Małgorzaty Walezjuszki)

Jej osoba była inspiracją do powstania następujących dzieł:
 Królowa Margot (tytuł oryginalny La Reine Margot) – powieść Aleksandra Dumasa (ojca), która była wielokrotnie ekranizowana:
 1910 - Królowa Margot (tytuł oryginalny La Reine Margot) – czarno-biały film niemy w reż. Camille'a de Morlhona z Berthe Bovy, Pierre Magnier, Émile Dehelly i Paulem Amiot w rolach głównych;
 1914 - Królowa Margot (tytuł oryginalny La Reine Margot) – film w reż. Henri Desfontainesa;
 1954 - Królowa Margot (tytuł oryginalny La Reine Margot) – film w reż. Jeana Dréville'a z Jeanne Moreau i André Versinim, Robertem Porte w rolach głównych oraz Louisem de Funèsem;
 1961 - Królowa Margot (tytuł oryginalny La Reine Margot) – film telewizyjny w reż. René Lucota, w rolach głównych Françoise Prévost i Alain Quercy;
 1994 - Królowa Margot (tytuł oryginalny La Reine Margot) – film w reż. Patrice Chéreau z Isabellą Adjani i Danielem Auteilem w rolach głównych. Nagrody Festiwalu Filmowego w Cannes: Virna Lisi i Patrice Cheréau oraz Cesary na XX Gali Cezarów: Isabelle Adjani, Jean-Hugues Anglade i Virna Lisi;
 1996 - Koroleva Margo (Королева Марго) – rosyjski serial telewizyjny w 18 odcinkach w reżyserii Aleksandra Muratova, w rolach głównych Ewgienija Dobrowolska i Michaił Jefriemow